Медаль «30 лет МВД» — юбилейная медаль, государственная награда Народной Республики Болгарии.

История 
Медаль была учреждена 22 мая 1974 года, в связи с 30-летним юбилеем министерства внутренних дел Народной Республики Болгария.

Описание медали 
Медаль изготавливается из светло-жёлтого металла и имеет форму правильного круга диаметром 34 мм.

На аверсе изображены три колоса, флаг Болгарии, красное знамя с эмблемой МВД, и нанесена надпись «30 години МВР».

На реверсе изображена пятиконечная звезда и нанесена надпись «1944 — 1974».

В верхней части медали имеется ушко, посредством продеваемого через которое металлического кольца медаль прикрепляется к пятиугольной колодке с трёхцветной бело-зелёно-красной лентой (цвета государственного флага страны).

Примечания

Литература 
 Петров Т. Ордени и медали в България. — София, 1998.

Медали НРБ